Lichtwald bezeichnet

 „Licht- bzw. Offenwälder“, Wälder mit zahlreichen Lichtungen

Personen:
 Marianne Hallbauer-Lichtwald